Виктор Ветров:
 Ветров, Виктор Митрофанович (1922—1967) — Герой Советского Союза.
 Ветров, Виктор Николаевич (1938—2014) — советский государственный деятель.